Koch Sándor (1896–1983) Kossuth-díjas mineralógus
 Koch Sándor (1925–2009) orvos, virológus, a Sabin-csepp megalkotója, a mineralógus Koch Sándor fia